14D ist die Abkürzung für:
 Raketentriebwerke für Trägerraketen nach dem GRAU-Index
 ein Tarnmuster der United States Navy
 die erste Generation des PKW-Modells VW Caddy

14D